Die Abkürzung UVB steht für:

 UV-B, Ultraviolettstrahlung des Sonnenlichts im Wellenlängenbereich von 280 bis 315 nm
 UV-bestrahltes Blut
 Union Vöcklamarkt, einen Fußballverein aus Oberösterreich
 Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr
 Unfallversicherung Bund und Bahn, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg, wirtschafts- und sozialpolitischer Spitzenverband der Region, siehe Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg, 

UVB